Омельницька сільська рада — Запорізька область, Оріхівський район
 Омельницька сільська рада — Кіровоградська область, Онуфріївський район
 Омельницька сільська рада — Полтавська область, Кременчуцький район